

Lokalizacje

w Stanach Zjednoczonych 
 Ballard – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
 Ballard – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Uintah
 hrabstwo Ballard (ang. Ballard County) – hrabstwo w stanie Kentucky

w przestrzeni kosmicznej 
 (11277) Ballard – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Ludzie noszący nazwisko  Ballard

Artyści 
 Hank Ballard – afroamerykański piosenkarz rhythmandbluesowy
 James Graham Ballard – brytyjski powieściopisarz, nowelista i eseista
 Russ Ballard – angielski muzyk i piosenkarz

Politycy 
 Rogers Clark Ballard Morton – amerykański polityk, członek Partii Republikańskiej
 Sanford Ballard Dole – hawajski polityk i prawnik, jedyny prezydent Republiki Hawajów

Pozostali 
 Guy Ballard – amerykański twórca ruchu religijnego Działalność Religijna „JAM JEST"
 Robert Ballard – amerykański geofizyk, badacz głębin morskich

Zobacz też 
 USS Ballard
 Ballarat